Adhikari ist der Familienname folgender Personen:

 Kamal Adhikari (* 1977), nepalesischer Gewichtheber
 Konika Rani Adhikari (* um 1975), bangladeschische Badmintonspielerin
 Kshetra Pratap Adhikari (1942–2014), nepalesischer Dichter
 Man Mohan Adhikari (1920–1999), nepalesischer Politiker und Ministerpräsident
Rana Adhikari (* 1974), indisch-US-amerikanischer Physiker
 Sisir Kumar Adhikari (* 1941), indischer Politiker
 Suvendu Adhikari (* 1970), indischer Politiker